Deane House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Deane House (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 75000405
 Deane House (Cofield, North Carolina), NRHP-ID 82003468

Siehe auch:
 Dean House
 Deane-Winthrop-Haus, Gebäude in Massachusetts, Vereinigte Staaten